Gardenesi – abitanti di Ortisei
Gardenesi – abitanti di Santa Cristina Valgardena
Gardenesi – abitanti di Selva di Val Gardena